Crush steht für:

 Ringname von Brian Adams (Wrestler) (1963–2007)
 Crush (Album), Studioalbum von Bon Jovi
 Originaltitel von Heiraten für Fortgeschrittene, britisch-deutsche Filmkomödie (2001)
 Crush – Gefährliches Verlangen, US-amerikanischer Thriller (2013)
 Crush (Computerspiel), Videospiel für Sony PSP
 eine temporäre Zeltstadt in Texas, siehe Eisenbahnunfall von Crush
 Getränkemarke der Dr Pepper Snapple Group

Siehe auch: